Con il termine "Superleggera" ci si può riferire a più voci presenti nell'enciclopedia:

Automobili

 Superleggera: metodo costruttivo introdotto nel 1936 dalla carrozzeria italiana Touring, di derivazione aeronautica, per uso automobilistico.
 Touring Superleggera ora Carrozzeria Touring: carrozzeria italiana sviluppatrice del metodo "Superleggera"

Disegno industriale
 Superleggera: sedia progettata da Giò Ponti e prodotta dall'azienda italiana d'arredamento Cassina a partire dal 1967.